Анте Гнидовец је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1953. || Скоројевићи || Гостионичар
|-
| 1953. || Весна || Крчмар
|-
| 1955. || Три приче || /
|}

Спољашње везе 
 

Словеначки глумци
Југословенски глумци